Анна Николаевна Земцова (1893—1966), также известная как Анна Ли и Анна Пудовкина — советская актриса немого кино, теоретик кинематографа. Жена кинорежиссёра Всеволода Пудовкина.

Карьера 
Анна Земцова начала карьеру актрисы с фильма студии Ханжонкова «Слякоть бульварная» (1918) режиссёра Бориса Чайковского. Она использовала псевдоним Анна Ли. Причина этого остаётся неизвестной. Историки кино предполагают, что Земцова взяла псевдоним по одной из песен Александра Вертинского, которая и легла в основу сценария фильма. Земцова опубликовала в газете «Кино» три статьи по теории кинематографа, которые также подписала как Анна Ли. В них она, в частности, полемизировала со Львом Кулешовым о движении в кино.

С 1922 по 1924 год Земцова поддерживала Всеволода Пудовкина, семья которого болела туберкулёзом. Пудовкин рассказывал, что она поощряла его стремление к карьере кинорежиссёра.

Анна разработала одежду под названием «Хамелеон», которая могла трансформироваться в двадцать нарядов, включая пальто и платье. Однако в 1924 году она прекратила дизайнерскую деятельность.

Анна Земцова появилась в немой короткометражной кинокомедии «Шахматная горячка» (1925) в роли героини, невесты героя, увлекающегося шахматами. Режиссёром картины выступил её муж Всеволод Пудовкин. Она сыграла и в последующих фильмах Пудовкина «Мать» (1926) и «Конец Санкт-Петербурга» (1927).

Она также появилась в совместном советско-германском фильме «Саламандра» (1928) Григория Рошаля и в немецком фильме Klippen der Ehe («Жёсткий брак», 1930) Дайка Руденского производства Gestus-Film GmbH. 

Оставила кинематограф, посвятив себя семье. Была замужем за Пудовкиным с 1924 года до смерти режиссёра в 1953 году.

Фильмография 
 1918 — Слякоть бульварная — Лилит, жена Андрея
 1925 — Шахматная горячка — Верочка, невеста шахматиста
 1926 — Мать — Анна, курсистка
 1927 — Конец Санкт-Петербурга — секретарша
 1928 — Саламандра
 1930 — Жёсткий брак ()

Примечания 

Актрисы немого кино СССР